Het ATP-toernooi van Rosmalen (met de officiële naam Ordina Open) van 2008 werd gespeeld van 15 tot en met 20 juni 2008 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch. Dit was de 19e editie op het Noord-Brabantse gras. 

Er deden twee spelers mee die bij de aanvang van het toernooi in de mondiale top 10 stonden: David Ferrer (5e) en Richard Gasquet (10e). Titelverdediger Ivan Ljubičić was als vierde geplaatst. Ljubičić wist zijn titel niet met succes te verdedigen, hij verloor in de tweede ronde van de kwalificant Viktor Troicki.

Er deden vier Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Martin Verkerk en Jesse Huta Galung kregen een wildcard, Matwé Middelkoop werd toegelaten als lucky loser (door het afzeggen van Jarkko Nieminen). Robin Haase werd automatisch tot het hoofdtoernooi toegelaten door zijn plaats op de ranglijst. Alle Nederlanders werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van de drie Belgen die aan het hoofdtoernooi deelnamen, Olivier Rochus, Kristof Vliegen en Steve Darcis, wist alleen laatstgenoemde de eerste ronde te overleven. Steve Darcis verloor echter in de tweede ronde van Mario Ančić.

De als eerste geplaatste Spanjaard David Ferrer wist zijn zevende toernooiwinst uit z'n carrière te behalen door Marc Gicquel in de finale te verslaan met 6-4, 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen